Miejscowości w USA:
 Yatesville – miejscowość w stanie Georgia, w hrabstwie Upson
 Yatesville – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Luzerne